MVP PLKK – nagroda przyznawana co sezon przez Polską Ligę Koszykówki Kobiet najlepszej zawodniczce rozgrywek zasadniczych ligi. Jej laureatka jest wyłaniana na podstawie głosowania wszystkich trenerów ligi. 

Przed powstaniem Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet przyznawano nagrody dla najlepszej zawodniczki sezonu najwyższej klasy rozgrywkowej (I liga). Nagrody były wtedy przyznawane przez gazety: Sportowiec, Przegląd Sportowy lub Basket.

Cyfry w nawiasach przy zawodniczkach oznaczają kolejną liczbę nagród uzyskanych przez tę samą zawodniczkę. Natomiast cyfra przy klubie, oznacza kolejną laureatkę z tego samego klubu. 

¹ – oznacza MVP całego sezonu, włącznie z play-off

Zobacz też 
 Zawodniczka Miesiąca Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet
 MVP PLK

Przypisy

Bibliografia 
 Jubileusz 75 lat łódzkiej koszykówki. 1925-2000, wyd. Łódź 2000
 
 
 
 

Polska Liga Koszykówki Kobiet